La Higuera (Bolivia)
La Higuera (Chili)
Lahiguera, in Spanje